Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn 2018/2019 (chor. Kup Hrvatske u odbojci za muškarce 2018/2019) – 26. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Chorwacji organizowany przez Chorwacki Związek Piłki Siatkowej (Hrvatski odbojkaški savez). Zainaugurowany został 23 października 2018 roku.

W rozgrywkach o Puchar Chorwacji wzięło udział 16 drużyn z Superligi, 1. ligi oraz 2. ligi. Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich fazach rywalizacja toczyła się systemem pucharowym. W ramach półfinałów rozgrywano dwumecze, w pozostałych fazach o awansie decydowało jedno spotkanie.

Finał rozegrany został 25 kwietnia 2019 roku w Rovinj. Puchar Chorwacji zdobył , pokonując .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały 
(dwumecze)

Finał

Bibliografia 
 
 

Puchar Chorwacji w piłce siatkowej mężczyzn
2018 w Chorwacji
2018 w piłce siatkowej
2019 w piłce siatkowej
2019 w Chorwacji